

Technika 
 osnowa – jeden z dwóch układów nitek tworzących tkaninę
 osnowa opony – niegumowy składnik strukturalny opony pneumatycznej utrzymujący jej kształt
 osnowa stopu – składnik strukturalny stopów niejednorodnych, np. łożyskowych
 osnowa tłuszczowa – zdefiniowana mieszanina tłuszczów wykorzystywana do produkcji mydeł i margaryn

Geodezja i kartografia 
 osnowa geodezyjna
 osnowa grawimetryczna
 osnowa magnetyczna
 osnowa matematyczna
 osnowa realizacyjna

Inne 
 Osnowa Iwanowo, obecnie jako Tekstilszczik Iwanowo – ros. klub piłkarski z siedzibą w Iwanowie
 Port lotniczy Charków-Osnowa
 Ukraińskie Studenckie Stowarzyszenie Techniczne „Osnowa”
 Zgrupowanie Osnowa – zgrupowanie włodzimierskie Okręgu Wołyń Armii Krajowej
 Osnowa (partia) – ukraińska partia polityczna, założona 10 lutego 2017 roku

Zobacz też 

 baza, sieć, układ

Przypisy